Inkster kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Inkster (Michigan)
Inkster (North Dakota)